El cosmos és l'Univers, especialment quan se'l considera com un sistema ordenat i harmoniós. De vegades, el terme cosmos es fa servir només per a l'Univers observat, mentre que el terme Univers es refereix a tot l'existent s'haja descobert o no. En aquest sentit, 'Cosmos' és l'"Univers conegut".)
 Cosmos: Un viatge personal era una sèrie de televisió de tretze capítols produïda per Carl Sagan i Ann Druyan. El llibre que acompanyava la sèrie tenia simplement el nom de Cosmos.
 Cosmos: A Space-Time Odyssey actualització del 2014 de la sèrie de televisió anterior, també de tretze capítols presentada per Neil deGrasse Tyson.
 Cosmos: Possible worlds és la continuació de Cosmos: A Space-Time Odyssey, estrenada el 2020 i també presentada per Neil deGrasse Tyson.
 Cosmos va ser un llibre de divulgació científica basats en les sèries anteriors.
 Cosmos era el nom genèric per una sèrie de satèl·lits llançats per la Unió Soviètica. Es pensa que la majoria d'ells eren satèl·lits de reconeixement militar.
 Cosmos és una gènere de plantes de la família Asteraceae.